Brookhaven – città della Georgia
 Brookhaven – capoluogo della Contea di Lincoln, Mississippi
 Brookhaven – città della Contea di Suffolk, New York
 Brookhaven – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania
 Brookhaven – census-designated place della Contea di Monongalia, Virginia Occidentale